Ле-Босе () — коммуна во Франции, департамент Вар
 Ле-Босе () — коммуна во Франции, департамент Воклюз